Jméno a příjmení Jan Mareš má více nositelů:

 Jan Mareš (* 1945) – československý fotbalista
 Jan Mareš (knihovník) (* 1940) – český knihovník, badatel, básník, překladatel, redaktor
 Jan Mareš (politik) (* 1958) – český politik, primátor Chomutova
 Jan Mareš (rybář) (* 1961) – český profesor v oboru rybářství, VŠ pedagog, děkan a rektor Mendelovy univerzity v Brně
 Jan Mareš (1914–1986) – český spisovatel
 Jan Antonín Mareš (1719–1794) – český hudebník, violoncellista a hornista